

События 
 6 января — за австрийскими князьями признан титул эрцгерцогов. Герцогство Австрия становится эрцгерцогством.
 Март — Турки взяли Месемврию, Ахелон и другие укрепления на Понте, осадили Силимврию и подступили к Константинополю. Ромеи на кораблях опустошали турецкий берег. Начало апреля — Начало осады турками Константинополя.
 22 апреля — Турки перетащили корабли через Галатский холм и пустили их внутрь гавани. Построен плавучий мост, на нём расставлена артиллерия.
 18 мая — Турки разрушили башню близ ворот святого Романа и подтащили туда осадную машину. 19 мая — Защитники восстановили башню и сожгли осадную машину. 28 мая — Начало общего штурма.
 29 мая, вторник — Захват Константинополя турками (осада началась 2 апреля). Гибель императора Константина XI. Захват Галаты. Столица Османской империи перенесена в Константинополь (Стамбул).
 17 июля — французы разбили англичан в битве при Кастильоне, последней битве Столетней войны (после этой битвы французские войска овладели Бордо).
 23 июля — в битве при Гевере герцог Бургундии Филипп III Добрый наголову разгромил ополчение восставшего Гента.
 19 октября — французы отбили Бордо, что положило конец Столетней войне, под контролем англичан во Франции остался лишь город Кале.
 Основано учебное заведение в Стамбуле — прообраз Стамбульского университета, одного из самых старых университетов в Европе и самого старого в Турции. В 1933 он был модернизирован Кемалем Ататюрком.
 1453—1478 — Султан Ак Коюнлу Узун-Хасан.
 Константинопольским патриархом стал Геннадий Схоларий.
 Окончание междоусобных войн на Руси и одна из последних в Европе.

Наука

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1453 году
 13 октября — Эдуард Вестминстерский, принц Уэльса.
 22 ноября — Якоб Обрехт, фламандский композитор.
 Альфонсо де Альбукерке, португальский адмирал.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1453 году
 28 февраля — Изабелла, герцогиня Лотарингии.
 29 мая — Константин XI Палеолог, последний византийский император.
 17 июля — в Великом Новгороде скончался галичский князь Дмитрий Юрьевич Шемяка, отравленный по приказу Василия Тёмного
 24 декабря — Джон Данстейбл, английский композитор.
 Урбан — венгерский военный инженер.
 Лука Нотарас — последний великий дука (эквивалент современного премьер-министра) Византии.
 Джованни Джустиниани Лонго — итальянский военный, капитан.
 Софья Витовтовна — московская великая княгиня.

См. также

Примечания